Черно́быльские хаси́ды (טשערנאבילער גזע) — хасидская династия, которую основал раввин цадик Менахем Нахум Тверский. Династия названа именем города Чернобыль, где Менахем Нахум Тверский служил магидом.

История 
Раввин Менахем Нахум Тверский был учеником основателя хасидизма Бааль Шем Това и Дов-Бера из Межерича.

Менахем Нахум Тверский написал книгу «Me’or Einayim» (Свет очей), в которой он комментировал каждую недельную главу Торы на основе каббалистических элементов. Эта книга получила значительную популярность среди хасидов и стала одним из основных трудов хасидского движения.

Чернобыльскую династию после Менахема Нахума Тверского продолжил его сын цадик , известный как Чернобыльский магид. Его творчество в виде проповедей и бесед было опубликовано в книге «Likutei Torah». У Мордехая из Чернобыля было восемь сыновей, которые все стали раввинами в различных селениях на территории современной Украины.

Чернобыльская династия, кроме Чернобыля, включала в себя раввинов из Черкасс, Турийского района, Тального, Макарова, Сквиры, Малина, Горностайполя, Златополя и Махновки.

Чернобыльская династия пережила Холокост, хотя во время Второй мировой войны погибло множество её представителей.

Сегодня существует несколько хасидских дворов, которые являются прямыми преемниками и последователями династии. В Израиле это общины Чернобыль, Рахмастривка, Тольне.

Чернобыльский ребе раввин Менахем Нахум Тверский ведёт обширную деятельность в русскоязычных общинах в разных странах мира.

Преемственность цадиков 
 Великий ребе Менахем Нахум Тверский (1730—1797);
 Великий ребе Мордехай Тверский (1770—1837);
 Великий ребе Аарон Тверский из Чернобыля (1784—1871);
 Великий ребе Менахем Нахум Тверский второй
 Великий ребе Мордехай из Лоева Тверский (похоронен в городе Белая Церковь, Украина)
 Великий ребе Аврам Егоушуа Гешель Тверский (похоронен в городе Кручев, Польша)
 Великий ребе Хаим Ицхак  Тверский (арестован в Киеве за религиозную деятельность в 1933 году и сослан в Казахстан, где скончался в 1942 году)
 Великий ребе Мешулем Зуся Тверский, который возродил чернобыльскую династию в Израиле (скончался в 1987 году, похоронен в Бней Браке)
 Великий ребе Менахем Нахум Тверский, центр хасидского двора которого находится в израильском городе Бней Брак.

Чернобыльская и Сквирская династии

Источник 
 Yitschak Alfasi (2006). תורת החסידות Torat haChasidut. Jerusalem: Mosad Harav Kook. pp. 297—373.

В литературе 
Чернобыльская династия упоминается в книге Исаака Бабеля «Конармия».

Примечания

Ссылки 
 
 Общие сведения о жизни макаровских цадиков
 Chernobler Rebbe
 Tolner Rebbes
 Beth Jehudah